Парламентские выборы в Сальвадоре проходили в январе 1928 года. На них были избраны 42 члена Законодательной ассамблеи. В результате Национальная республиканская партия одержала победу, получив все 42 места парламента.

Результаты

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1928 год в Сальвадоре